

Результати
Система нарахування очок: (9, 6, 4, 3, 2, 1)
У залік йшли 11 найкращих результатів.

Гран-прі

Чемпіонат пілотів

Кубок Конструкторів

Посилання 

Спортивні події 1990
Незавершені статті з автоперегонів